Gothendorf ist der Ortsname von

 Gothendorf (Arberg), Ortsteil des Marktes Arberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Gothendorf (Bad Berneck im Fichtelgebirge), Ortsteil der Stadt Bad Berneck im Fichtelgebirge, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Gothendorf (Süsel), Ortsteil der Gemeinde Süsel, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein